Камарма-де-Эстеруэлас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 35,43 км². Население — 6 610 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Web del Grupo Independiente de Camarma con amplios contenidos sobre Camarma de Esteruelas
 Web más visitada y antigua de Camarma de Esteruelas.

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида